PT, Pt o pt puede significar:

 La sigla de Partido de los Trabajadores o Partido del Trabajo en diversos países;
 El código ISO 3166-1 correspondiente a Portugal;
 El símbolo químico del elemento platino;
 Los politiofenos, una familia de polímeros;
 La sigla en inglés de prothrombin time o tiempo de protrombina, una prueba en medicina para medir el tiempo de coagulación;
 La abreviatura de peseta (en singular), moneda española anterior al euro;
 La abreviatura de Pandit antes de los nombres hindúes, para indicar el rango de erudición en artes o ciencias;
 La sigla en inglés de Patrol Torpedo, o barco PT una lancha rápida usada por la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
 P.T., videojuego desarrollado en 2014 por Hideo Kojima.

Siglas